Marla – religione
Marla – città dell'Australia
Marla – ipocoristico del nome proprio di persona femminile Marlene